Максимилианс (Maximilian’s Brauerei) — сеть баварских ресторанов с собственными пивоварнями, работающая в России.

Описание 
ООО «Максимилианс-Казань», управляющее сетью ресторанов, было образовано в 2009 году с уставным капиталом в 20 млн руб. По данным издания «Коммерсантъ», в 2013 году 51 % компании принадлежало Гузель Халиковой через ООО «Адалин», 29 % ООО принадлежало владельцу «Дольче Вита Групп». До этого доля Халиковой была записана на компанию Adalin Group Inc., имевшую регистрацию в Белизе.

Первый ресторан сети открылся в Набережных Челнах в 2009 году.

Сегодня рестораны располагаются в Казани, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Новосибирске, Тюмени, Красноярске. В каждый новый ресторан инвестировано 3 миллиона долларов США.

В 2011 году ресторан «Максимиллианс» появился в Москве, но проработал менее года (сама компания объясняет это «неблагоприятной экономической ситуацией»).

Выручка управляющей сетью компании ООО «Максимилианс-Казань» в 2012 году составила 65,5 млн руб., а ее чистая прибыль — 53 тыс. руб.

Как пишет «Коммерсантъ» в публикации 2013 года об открывшемся в Уфе ресторане «Максимиллианс», «заведение рассчитано на 750 посадочных мест, средний чек составляет 1,5-2 тыс. руб.» «Континент Сибирь» в публикации 2014 года говорит, что в средний чек в сети ресторанов — 800—1000 рублей. В ресторанах «Максимиллианс» подаются блюда баварской, немецкой, русской кухни. Концепция сети подразумевает, что ресторан — это «пивная, и клуб, и концертный зал в одном флаконе».

Гимном сети ресторанов стала песня группы «Ленинград» «Хорошо там, где мы есть».

В ресторанах функционируют концертные площадки, на которых в разное время выступали такие исполнители как «Ленинград», Вера Брежнева, Ёлка, Scooter, C.C. Catch, Би-2, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Serebro», Чиж и Ко, Владимир Кузьмин, Константин Никольский, «Смысловые галлюцинации», IOWA, Джиган, «Кар-Мэн» и др. Еще один формат работы ресторанов сети «Максимилианс» — клубный проект «Дыхание ночи», в котором принимал участие Astero Project.

Форма персонала каждого ресторана — это национальные баварские костюмы, дирндль для женщин и трахт для мужчин. Форма закупается в Баварии.

Инциденты 
В октябре 2015 года произошло отравление денатуратом в ресторане в Екатеринбурге. Ресторан был проверен Роспотребнадзором. По итогам проверки ресторана санитарными врачами и прокуратурой, информация, изложенная в жалобах, не подтвердилась. Тем не менее, Роспотребнадзор нашел другие нарушения.

28 ноября 2016 года семейная пара выиграла суд у «Максимилианс» в Новосибирске из-за инцидента с досмотром на входе в ресторан.

В ночь на 26 сентября 2019 года загорелся ресторан «Максимилианс» на улице Дуси Ковальчук 1/1 в Заельцовском районе Новосибирска. Горела отделка потолка, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. 50 человек эвакуировались самостоятельно, пострадавших не было. Предположительно причиной пожара стало возгорание проводки вследствие короткого замыкания.

Как сообщает E1.ru, в январе 2020 года 45-летний Алексей Чубаров пожаловался, что его избили охранники ресторана «Максимилианс», который находится в Екатеринбурге по адресу Куйбышева, 44Д.

В октябре 2020 года тюменский ресторан «Максимиллианс» был оштрафован на 200 тыс. руб. за нарушения правил санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. В октябре 2021 года против владельцев ресторана «Максимиллианс» было возбуждено административное дело из-за несоблюдения антиковидных мер в условиях пандемии COVID-19.

В декабре 2021 года в салате из ресторана «Максимиллианс» в Красноярске в результате проверки Роспотребнадзора были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. ИП Шинкарюк В. В., который осуществлял деятельность ресторана, был привлечен к административной ответственности.

Ночью 25 марта 2022 года в ресторане «Максимилианс» в Екатеринбурге был избит посетитель, который обвиняет в случившемся охранников, которые по его словам допустили немотивированную агрессию.

Критика 
В рецензии на 63.ru на ресторан «Максимилианс» в Самаре, опубликованной в мае 2013 года, отмечаются грубые необработанные стулья, «неоправданно завышенные цены», нехватка меню, столы по мнению автора рецензии стояли слишком близко друг к другу, был спертый из-за курения воздух.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Евгений Венгер: «Ресторанным бизнесом невозможно управлять дистанционно»

Компании по алфавиту
Сети ресторанов России